Balongrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balongrejo, Berbek, by, 
 Balongrejo, Bagor, by, 
 Balongrejo, Bojonegoro, by, 
 Balongrejo, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar